Souviens-toi de moi, film franco-algérien de Zaïda Ghorab-Volta (1994)
 Souviens-toi de moi, film italien de Gabriele Muccino (2003)

Voir aussi